Batalla de Cassel (1071) que enfrontà Felip I de França i Robert I de Flandes.
 Batalla de Cassel (1302) que enfrontà Otó IV de Borgonya als rebels flamencs.
 Batalla de Cassel (1328) que enfrontà Felip VI de França a flamencs rebels
 Batalla de Cassel (1677) qui enfrontà les tropes de Felip II d'Orléans, germà de Lluís XIV, amb les de Guillem III d'Anglaterra